I Carradine sono una famiglia di attori statunitensi che ha nel capostipite John Carradine il più illustre rappresentante. Dalla sua progenie sono nati molti altri attori famosi, tra cui il più conosciuto è sicuramente il figlio David.

I componenti
John Carradine (1906-1988) il capostipite
Sonia Sorel (1921-2004) è stata un'attrice statunitense moglie di John e madre di Keith e Robert
Bruce Carradine (1933-) è un attore statunitense figlio di Ardanell McCool Cosner di primo letto e adottato da John Carradine
David Carradine (1936-2009) è stato un attore statunitense figlio di John Carradine e Ardanell McCool Cosner
Keith Carradine (1949-) è un attore statunitense figlio di John Carradine e Sonia Sorel
Robert Carradine (1954-) è un attore statunitense figlio di John Carradine e Sonia Sorel
Michael Bowen (1953-) è un attore statunitense figlio di Michael Bowen Sr. e Sonia Sorel
Calista Carradine (1962-) è un'attrice statunitense figlia di David Carradine e Donna Lee Becht
Tom Carradine (1972-) è un attore statunitense figlio di David Carradine e Barbara Hershey (La leggenda di Hollywood vuole che sia stato concepito girando una scena di sesso del film America 1929 - Sterminateli senza pietà)
Kansas Carradine (1978-) è un'attrice statunitense figlia di David Carradine e Linda Gilbert
Ever Carradine (1974-) è un'attrice statunitense figlia di Robert Carradine e Susan Snider
Shelley Plimpton (1947-) è un'attrice statunitense, moglie di Keith Carradine
Martha Plimpton (1970-) è un'attrice statunitense, figlia di Keith Carradine e Shelley Plimpton

Film in cui hanno recitato assieme
Nel film I cavalieri dalle lunghe ombre (The Long Riders, 1979) ispirato alle gesta del bandito Jesse James, i fratelli David, Keith e Robert Carradine interpretavano altrettanti fratelli. Curiosamente in quel film anche i fratelli Dennis e Randy Quaid, i fratelli James e Stacy Keach, Christopher e Nicholas Guest interpretavano altrettante coppie di fratelli.

Collegamenti esterni 
 The Carradine Family nel sito del Lake Arrowhead Film Festival
  albero genealogico della famiglia Carradine

Famiglie statunitensi